Pållatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pållatjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687574-152001), sjö i Ljusdals kommun, 
Pållatjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688498-150536), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn